Кошоктон има више значења:
 Округ Кошоктон (Охајо)
 Кошоктон (Охајо)